Kiltz ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Kiltz (* 1957), Bobfahrer aus Amerikanisch-Samoa
 Eike Kiltz (* 1975), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Elke Kiltz (* 1952), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL

Siehe auch:
 Kilz
 Kils
 Kills
 Kielce